Лос Кабрера има више значења:

 Лос Кабрера (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кабрера (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кабрера (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кабрера, Ел Гвахолоте (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Кабрера (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Кабрера (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику